San Pedro Manrique är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. San Pedro Manrique ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Pedro Manrique är huvudsakligen kuperad. San Pedro Manrique ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om San Pedro Manrique.  Trakten runt San Pedro Manrique är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Igea,  km öster om San Pedro Manrique. I omgivningarna runt San Pedro Manrique 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon